Aristòfon (en grec antic Ἀριστοφῶν) fou un pintor grec de mèrit, fill i deixeble d'Aglaòfon, i germà de Polignot. Fou probablement tanmateix el pare d'Aglaòfon el jove pintor de mèrit contemporani d'Alcibíades. Segurament era natural de Tasos.

És esmentat per Plini el Vell i Plutarc Aquest darrer el fa autor d'una pintura representant a Alcibíades als braços de Nemea, però això segurament és un error.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia
Tasis de l'antiguitat